Русановская — название населённых пунктов в России:

 Русановская — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Русановская — деревня в Корткеросском районе Коми.
 Русановская — деревня в Шатурском районе Московской области.

См. также 
 Русановская набережная